Оробко — українське прізвище.

 Оробко Андрій Святославович — український волейболіст, центральний блокуючий, гравець СК «Епіцентр-Подоляни»
 Оробко Артур — український волейболіст
 Оробко Василь — український військовик, сотник, потім отаман УГА
 Оробко — прізвище діда Сидора Воробкевича

Примітки 

Українські прізвища